Vipava se lahko nanaša na:

Vipava, naselje 
Vipava, reka
občina Vipava
Vipavska dolina
Vinorodni okoliš Vipavska dolina
salezijanska Gimnazija Vipava